Erster in der Saison 1991/92 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der VfB Stuttgart.

Die Saison ist bis heute diejenige Bundesliga-Saison mit den meisten Mannschaften und den meisten Spielen. Die Liga war zuvor von 18 auf 20 Mannschaften aufgestockt worden, da infolge der Deutschen Wiedervereinigung der Tabellenerste und -zweite aus der DDR-Oberliga, Hansa Rostock und Dynamo Dresden, eingegliedert worden waren. Am Ende mussten vier Mannschaften absteigen, um eine Reduzierung auf 18 Mannschaften in der folgenden Saison zu erreichen.

Saisonüberblick

Meisterschaft und internationale Plätze 
Die Bundesliga erlebte einen ihrer spannendsten Titelkämpfe überhaupt. Die meiste Zeit der Saison standen Eintracht Frankfurt oder Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Zum Saisonabschluss entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Frankfurt, Dortmund und dem VfB Stuttgart. Vor dem letzten Spieltag waren die drei Mannschaften punktgleich (jeweils 50:24 Punkte), der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenvierter lag sechs Punkte zurück. Tabellenführer Frankfurt hatte einen kaum einholbaren Torvorsprung auf Stuttgart (+36 gegenüber +29) und hätte demnach mit einem Sieg bei Hansa Rostock den ersten Platz verteidigt. Dortmund (zu Gast beim MSV Duisburg) hatte die schlechteste Tordifferenz (+18) und hätte wohl nur bei Punktverlusten beider Konkurrenten Meister werden können.

Dortmund ging in der 9. Minute in Führung und schien lange die Überraschung perfekt machen zu können, da die Stuttgarter (in Leverkusen) und die Frankfurter (in Rostock) jeweils zunächst in Rückstand gerieten und bis wenige Minuten vor Schluss nicht über ein 1:1 hinauskamen. Die letzten Spielminuten wurden mit dieser Ausgangslage, in der für jede Mannschaft die Meisterschaft noch in Reichweite war, zum wohl ereignisreichsten Saisonfinale der Bundesliga-Geschichte. Rund zehn Minuten vor Spielende wurde zunächst Lothar Sippels vermeintlicher Treffer zur Frankfurter Meisterschaft wegen Abseits zurückgepfiffen, während in Leverkusen Stuttgarts Matthias Sammer wegen Meckerns des Platzes verwiesen wurde. Kurz darauf trafen sowohl Manfred Kastl für den VfB als auch Edgar Schmitt für Frankfurt jeweils nur den Pfosten. In der 86. Spielminute erzielte Guido Buchwald nach einer Flanke von links von Ludwig Kögl dann trotz Unterzahl seiner Mannschaft das 2:1 für den VfB, der damit die Tabellenführung übernahm. Frankfurt wurde danach zunächst noch ein berechtigter Elfmeter verweigert, woraufhin es in der 89. Minute den 1:2-Gegentreffer kassierte. Damit war die Meisterschaft entschieden: Der VfB Stuttgart war Deutscher Fußballmeister 1991/92.

Offen war auch der Kampf um die UEFA-Cup-Plätze. Die Leverkusener Niederlage gegen den VfB Stuttgart sorgte aber dafür, dass dem 1. FC Kaiserslautern eine Niederlage und dem 1. FC Köln ein Remis für den Einzug in den internationalen Wettbewerb reichten.

Erwähnenswert ist das Abschneiden des Rekordmeisters Bayern München. Unter den Trainern Jupp Heynckes, Søren Lerby (ab Oktober 1991) und Erich Ribbeck (ab März 1992) belegten diese den zehnten Platz mit negativem Punktestand und negativer Tordifferenz, was die schlechteste Saisonbilanz seit der Saison 1977/78 war. Auch danach standen die Münchner zum Saisonende nie mehr auf diesem Tabellenplatz oder schlechter.

Abstieg 
Auch im Abstiegskampf hielt sich die Spannung bis zum Schluss. Lediglich Fortuna Düsseldorf stand frühzeitig (am 35. Spieltag) als Absteiger fest. Hansa Rostock und die Stuttgarter Kickers (29:45) sowie MSV Duisburg und Wattenscheid (30:44) waren jeweils punktgleich in den letzten Spieltag gegangen, wobei Wattenscheid den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegte. Diesen konnten sie durch einen 3:2-Sieg gegen Gladbach auch verteidigen. Zur Halbzeit hatten sie dabei allerdings noch zurückgelegen. Den Kickers und Rostock nützten ihre jeweiligen Siege dadurch nichts mehr. Auch Duisburg war durch die Niederlage gegen den BVB abgestiegen.

Nach dem Saisonverlauf war der Abstieg vor allem für den MSV und Hansa bitter. Duisburg hatte nach einer starken Hinserie auf Platz 7 gelegen, spielte aber die zweitschlechteste Rückrunde aller Teams. Auch Hansa Rostock war unter Uwe Reinders gut gestartet. Nach dem Gewinn der letzten DDR-Meisterschaft im Vorjahr konnte Rostock zu Saisonbeginn sogar fünfmal die Tabelle anführen und dabei den Bundesligarekord aufstellen, als Neuling mit drei Siegen in die Saison zu starten. Bis zum Jahresende rutschte die Kogge aber ab und fand sich schließlich im Abstiegskampf wieder.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft VfB Stuttgart

Schiedsrichter 
In dieser Saison kamen erstmals Gelb-Rote Karten zum Einsatz.

Kader

Einzelnachweise 

1991/92
Fußballsaison 1991/92